Lazarus (Secretarius), vagy másképpen Lázár deák, a Tabula Hungariae, a Magyar Királyság első fennmaradt térképének készítője

Zenei művek, filmek
 Lazarus Rising az Odaát című televíziós sorozat negyedik évadjának első epizódja (2008).
 Lazarus, Travie McCoy album (2010)
 Lazarus, 2010-es amerikai sci-fi film, rendezte R.L. Scott

Egyéb
 Lazarus egy Delphi-klón, grafikus IDE-vel működő Object Pascal nyelvű fejlesztőeszköz
 Lazarussuchus („Lázár-krokodil”) egy késő oligocén - kora miocén hüllőnem